Афендики () — дворянский род (указ Герольдии от 10 февраля 1819 г. № 515).

Семен Афендик принадлежал к нации Молдавской, по грамоте Господаря земли Молдавской 29 июня 1704 года владел в той земле доставшимся ему от предков многими деревнями, которые потом оставил и по вызову императора Петра I в 1711 году перешёл на службу в Россию, где служил полковником в Волоском корпусе.

Потомство Семена Афендика, паркалаба Сороцкого (1704).
 Иван Корнилович Афендик (1786 — после 1848) — в 1832—1837 гг. вице-губернатор волынский и 1837—1838 г. вице-губернатор псковский.

Описание герба 

В золотом поле соединённые рассечением полу-лев и белый полу-орёл с крестом в лапе, сопровождаемые сверху короною; нашлемник: вооружённая мечом рука.

Примечания

Литература 

 Родовой герб
 Малороссийский гербовник, с. 4
 

Казацкая старшина
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные орлы